IPO je kratica za:

 International Progress Organization - mednarodna nevladna organizacija, ki svetuje ekonomskemu in socialnemu svetu Združenih narodov. Zavzema se za meddržavno kulturno sodelovanje, vzpodbuja splošno strpnost in poudarja človekove svoboščine, socialno-ekonomski razvoj, mir in mednarodno pravo.
 Initial public offering - v finančnem izrazoslovju prva izdaja delnic za javnost.